Biševo je naselje u sastavu Grada Komiže, u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Nalazi se na otočiću Biševu.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 15 stanovnika.

Znamenitosti 

 crkva svetog Silvestra

Izvori 

Komiža
Naselja u Splitsko-dalmatinskoj županiji